Samba může být:

 samba (tanec) – latinskoamerický tanec
 samba (hudba) – hudební doprovod tance samba
 Samba (film) – francouzský film z roku 2014
 Samba (software) – implementace síťového protokolu SMB
 Samba (Burkina Faso) – departement v Burkině Faso
 Abderrahman Samba (* 1995) – katarský atlet
 původní varianta kanasty
 Ultralehký letoun UFM 10 Samba
 Motocykl Hercules SR 50 Samba
 Kanoe Samba 4.5, Samba 5.2
 Nekontrolovatelný třes těla z důvodu hypoxie při volném potápění